Лее́рсия () — род многолетних травянистых растений семейства .

Род назван в честь немецкого ботаника Иоганна Даниеля Лерса.

Ботаническое описание

Виды 
Род включает 18 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Злаки
Растения-космополиты
Таксоны растений, названные в честь людей